Miejscowość w Mołdawii
 Krasnoje – miasto w Mołdawii

Miejscowości w Rosji
 Obwód amurski
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie tambowskim
 Obwód archangielski
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie zapolarnym
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie pinieżskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie plesieckim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie primorskim
 Obwód biełgorodzki
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie aleksiejewskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie biełgorodskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie krasnienskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie krasnogwardiejskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie prochorowskim
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie szebiekinskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie jakowlewskim
 Krasnoje-2 wieś w Rosji w rejonie aleksiejewskim
 Obwód briański
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie brasowskim
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie klimowskim
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie krasnogorskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie surażskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie trubczewskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie wygoniczskim
 Obwód woroneski
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie bobrowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie nowochopiorskim
 Obwód iwanowski
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie iwanowskim
 Obwód kaliningradzki
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie kaliningradzkim
 Obwód kałuski
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie suchiniczskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie chwastowiczskim
 Obwód kurski
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie miedwieńskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie sołncewskim
 Obwód kemerowski
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie kemerowskim
 Obwód lipiecki
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie dankowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie dołgorukowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie lipieckim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie kraśnińskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie usmanskim
 Obwód moskiewski
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie oriechowo-zujewskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie oriechowo-zujewskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie podolskim
 Krasnoje osiedle w Rosji w rejonie podolskim 
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie sieriebrjano-prudskim
 Obwód niżnonowogrodzki
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie arzamackim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie woskresienskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie sieczenowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie sosnowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie arzamackim
 Obwód nowogrodzki
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie małowiszierskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie marjowskim
 Obwód orłowski
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie zalegoszczeńskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie kolpniańskim
 Obwód pskowski
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie pskowskim
 Obwód riazański
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie michałowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie sapożkowskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie prońskim
 Obwód smoleński
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie chisławiczskim
 Krasnoje stacja w Rosji w rejonie krasnyjskim
 Krasnoje wieś w Rosji w rejonie urganskim
 Obwód twerski
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie twerskim
 Kraj Chabarowski
 Krasnoje wieś w Rosji w kraju chabarowskim
 Obwód jarosławski
 Krasnoje wieś w Rosji w obwodzie jarosławskim

 Inne
 Krasnoje – jezioro w azjatyckiej części Rosji, w Czukockim Okręgu Autonomicznym
 Krasnoje – stacja kolejowa w miejscowości Krasnoje, w rejonie krasninskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji

Zobacz też 

 Krasnaje